Шалыгина, Елена Евгеньевна (род. 1986) — казахстанский борец.
 Шалыгина, Ксения Владимировна (род. 1998) — казахстанская лыжница.